Staré Sedlo kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Staré Sedlo (ort i Tjeckien, Karlovy Vary), 
 Staré Sedlo (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar